Бочоной () — топоним в России якутского происхождения.

 Бочоной — река, правый приток р. Сергелях, координаты 61°36'	117°56’.
 Бочоной — зимовье, в устье р. Бердинка-Юряге, координаты 60°32'	119°17’.
 Бочоной — река, левый приток р. Меличан, координаты 60°32'	119°18’.

Примечания